Буромский (укр.) — фамилия и топоним.

Персоны 
 Буромский, Николай Иванович (1926—1957) — советский полярник, капитан-лейтенант, погиб в Антарктиде.

Топонимы 
 Буромский сельский совет () — входит в состав Ичнянского района Черниговской области Украины.

См. также